Trono
Ou ainda:
Tronos (anjo)

Localidades

Trónos

Desambiguação